Tom James peut désigner : 
 Tom James (né en 1987), un joueur international gallois de rugby à XV ;
 Tom James (né en 1984), un rameur britannique double champion olympique d'aviron.